Джеймс, Джесси:
 Джеймс, Джесси Вудсон (1847—1882) — американский преступник.
 Джеймс, Джесси Грегори (род. 1969) — американский телеведущий, киноактёр. Джеймс, Джэсси (род. 1982) — американская порноактриса.
 Джесси Джеймс Голливуд (род. 1980) — преступник, приговорён к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения.